Фанар — многозначный термин.
Топоним
 Фанар — исторический район в Константинополе.

Фамилия
 Фанар, Антонен (1831—1903) — французский художник-пейзажист.
 Фанар, Луи (1807—1883) — французский органист, хоровой дирижёр и музыкальный педагог.